Virginia puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas 
 Mancomunidad de Virginia o Virginia, estado de los Estados Unidos de América;
 Virginia Occidental, estado de los Estados Unidos;
 Virginia, localidad de Illinois, Estados Unidos;
 Virginia, localidad de Minnesota, Estados Unidos;
 Virginia, localidad de Nebraska, Estados Unidos;
 Virginia, localidad de la Argentina;
 La Virginia, municipio de Colombia;
 Virginia, municipio de Honduras;
 Virginia, primera colonia británica establecida en su conquista de Norteamérica.

Arte 
 Virginia (1873), una ópera del compositor venezolano José Ángel Montero;

Astronomía 
 (50) Virginia, un asteroide del cinturón de asteroides;

Botánica 
 virginia, nombre vulgar de la planta Lonicera periclymenum;

Ciencia y educación 
Virginia Tech, universidad estadounidense;

Cine y televisión 
 Virginia, telenovela venezolana del canal Venevisión (1983) protagonizada por Alba Roversi y Miguel Ángel Landa;
 Virginia, una película estadounidense de 2010;

Música 
 Virginia, canción de la cantante mexicana Chantal Andere;

Personas 
 Virginia, nombre propio de mujer;
 Virginia, alias de la terrorista de las Brigadas Rojas Marina Petrella;
 Virginia, un personaje de la literatura latina;

Transporte 
 CSS Virginia, acorazado de los Estados Confederados de América en la Guerra Civil Estadounidense.